Баулина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Баулина, Антонина Николаевна (1927—2015) — советская и российская театральная актриса, народная артистка Чувашской АССР.
 Баулина, Вера Геннадиевна (род. 1958) ― певица, педагог, профессор.
 Баулина, Оксана Викторовна (1979—2022) ― российская журналистка, корреспондент издания The Insider, в прошлом главный редактор Фонда борьбы с коррупцией.